Ammonia ist Namensbestandteil von:
 Ammonia River Sand Slough, einen Fluss im US-Bundesstaat Florida
 Ammonia Tanks, einen Stausee im US-Bundesstaat Nevada

ammonia ist:
 das e Wort für Ammoniak

Siehe auch: